Cirillo IV di Alessandria – papa copto
 Cirillo IV di Costantinopoli – patriarca ecumenico